Ilija Djakov – ex calciatore bulgaro, difensore
 Ljubčo Djakov – ex tiratore a segno bulgaro
 Svetoslav Djakov – calciatore bulgaro, centrocampista